Список эпизодов седьмого сезона телевизионной драмы «Морская полиция: Спецотдел» (NCIS), который выходил в эфир в период с 22 сентября 2009 по 25 мая 2010 года.

В ролях

Эпизоды

Примечания 

Сезон 7